Osoby o tym nazwisku:
 Éric Pinel – francuski polityk, nauczyciel i samorządowiec, poseł do Parlamentu Europejskiego
 Marcel Pinel – francuski piłkarz
 Philippe Pinel – francuski lekarz
 Sylvia Pinel – francuska polityk, parlamentarzystka, minister